Gold Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gold Island (Idaho)
 Gold Island (Cook County, Minnesota)
 Gold Island (St. Louis County, Minnesota)